

Film 
 Noi due sconosciuti (Things We Lost in the Fire) – film del 2007

Musica 
 Things We Lost in the Fire – album dei Low del 2001
 Things We Lost in the Fire – singolo dei Bastille del 2013